Turrini ist der Familienname von:
 Giordano Turrini (* 1942), italienischer Bahnradsportler
 Peter Turrini (* 1944), österreichischer Schriftsteller
Siehe auch:
 Turini